Вое́нное пра́во (военное законодательство) — отрасль права, которая в широком понимании охватывает все правовые вопросы, связанные с военным делом, система установленных государством правовых норм, закрепляющих принципы и формы устройства вооружённых сил, регулирующих отношения в области их строительства, жизни, быта и деятельности и определяющих обязанности, права и ответственность военнослужащих, военнообязанных и других участников обществ, отношений в области военного дела государства.

История 

В России имперского периода было принято что военное право являлось одной из двух главных отраслей военной науки (науке о войне), и включало в себя:
 военно-административное право;
 организация войск;
 комплектование войск;
 управление войсками;
 военное хозяйство;
 военно-уголовное право;
 материальное право;
 формальное право.

Кодифицировалось военное право Сводом военных постановлений, который пережил три редакции — 1838, 1859 и 1869 годов. Последняя редакция издавалась пять раз — с 1869 до 1918 года.

Отрасль права 

Военное право — как отрасль права представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в области организации национальных вооружённых сил, жизни, быта и деятельности войск. Как правило, является комплексной отраслью права, поскольку включает нормы как традиционных отраслей национального права большинства государств и стран (административного, гражданского, трудового, уголовного и других), так и специальных военно-правовых актов.

Предметом военного права в большинстве государств и стран (в основном, романо-германской правовой семьи) является:
 принципы и формы устройства национальных вооружённых сил;
 основы управления ВС (войсками (силами));
 порядок комплектования национальных вооружённых сил личным составом и прохождения военной службы;
 организацию и порядок обеспечения войск материальными и денежными средствами;
 дисциплинарную власть командиров (начальников) и основы укрепления воинской дисциплины;
 содержание и порядок назначения льгот, пенсий и пособий военнослужащим и членам их семей; права, обязанности и ответственность военнослужащих и гражданского персонала национальных вооружённых сил.

Состав

Советский период 

Документы мирного времени.
 Конституцией Союза ССР;
 Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 8 августа 1928 г. "О введении в действие Закона об обязательной военной службе в новой редакции"
 Постановление СНК РСФСР от 16 августа 1928 г. "О распространении льгот, предоставленных хозяйствам бывших красных партизан и красногвардейцев, на сельскохозяйственные коллективы, организуемые из инвалидов войны, семей призванных в Рабоче-Крестьянскую Красную армию и семей погибших на фронтах"
 Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 27 августа 1928 г. "О праве вдов умерших военнослужащих, умерших инвалидов войны, а также лиц, убитых в борьбе с контр-революцией, имеющих при себе детей, не достигших шестнадцатилетнего возраста, на участие в кооперативных объединениях (артелях) инвалидов на правах инвалидов"
 Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 1 октября 1928 г. "О дополнении Положения о государственном обеспечении инвалидов военной службы и их семей, семей умерших или безвестно отсутствующих военнослужащих, семей лиц, призванных в ряды Рабоче-Крестьянской Красной армии, а также лиц, утративших трудоспособность или лишившихся кормильцев вследствие активного участия в борьбе с контр-революцией"
 Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 30 января 1929 г. "Об изменении и дополнении Положения о военных трибуналах и военной прокуратуре"
 Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 26 октября 1929 г. "Об изменении и дополнении Положения о военных трибуналах и военной прокуратуре"
 Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 23 апреля 1930 г. "О введении в действие Кодекса о льготах для военнослужащих и военнообязанных Рабоче-крестьянской красной армии и их семей"
 Законы СССР;
 от 8 августа 1928 г. "Об обязательной военной службе"
 от 13 августа 1930 г. № 42/253б "Об обязательной военной службе"
  «О всеобщей воинской обязанности»;
 "Кодекс о льготах для военнослужащих и военнообязанных Рабоче-крестьянской Красной армии и их семей" (утв. ЦИК СССР, СНК СССР 23 апреля 1930 г.)
 иные нормативные правовые акты (НПА) СССР;
 Воинский устав
Документы (Законы) военного времени.

Период Российской Федерации 

Документы мирного времени (Смотри в Викитеке).
 Конституцией Российской Федерации (Конституция России);
 федеральные конституционные законы Российской Федерации (ФКЗ);
 федеральные законы Российской Федерации (ФЗ);
 «О воинской обязанности и военной службе»;
 «О статусе военнослужащих»;
 «Об обороне»
 законы Российской Федерации(З);
 иные нормативные правовые акты (НПА) Российской Федерации;
 Военная доктрина — декларация о политике государства (страны) в области военной безопасности. Система официальных взглядов и положений руководства государства (страны), устанавливающая направление подготовки и действиям государства, военного строительства, в мирное и военное время.
 Воинский устав
Документы (Законы) военного времени.
Согласно ч. 1 ст. 331 Уголовного кодекса Российской Федерации уголовная ответственность за преступления против военной службы, совершённые в военное время, либо в боевой обстановке, определяется законодательством России военного времени.

Законы военного времени представляют собой нормативно-правовые акты государства, действие которых применяется только во время войны (то есть ограничено военным временем). Они могут быть приняты как до войны (военным временем), так и после вступления Российской Федерации в войну (с наступлением военным временем). Они регламентируют гражданские, административные, уголовные и иные правовые отношения в государстве.

В соответствии с ними допускаются:
 проведение мобилизации населения для выполнения различных трудовых мероприятий;
 привлечение граждан к различного рода повинностям;
 реквизиция имущества населения и частных предприятий и организаций и тому подобное.

Также по законам военного времени, предусматривается более суровое, чем в мирное время, наказание за воинские преступления:
 за неповиновение;
 дезертирство и тому подобное.

Наука и учебная дисциплина 

Военное право как наука — система знаний о государственно-правовом содержании процессов и явлений, складывающихся в различных сферах военной деятельности государства и страны. В этом смысле военное право тесно связано с военной и правовой наукой. Основным предметом исследования науки военного права являются правовые основы:
 обеспечения обороны и безопасности государства военными методами;
 исполнения воинской обязанности и военной службы;
 статуса военнослужащих;
 поддержания воинской дисциплины, законности и правопорядка, деятельности органов военной юстиции;
 сотрудничества в военной сфере;
 вооружённых конфликтов.

Состав учебной дисциплины 
Примерный:
 Понятие и система военного права (военного законодательства) в Российской Федерации (России).
 Основные понятия о военном праве, его источниках, роли в строительстве военном и укреплении вооружённых сил и других войск (сил).
 Военное право и его место в правовой системе России.
 Правовые основы строительства военного.
 Особенности строительства военного, централизация, единоначалие, воинская дисциплина.
 Организационно-правовые основы управления вооружёнными силами и другими войсками России. Полномочия военного командования в условиях чрезвычайного и военного положения в государстве и регионе.
 Правовое регулирование военной обязанности и военной службы в России.
 Правовые вопросы снабжения (обеспеченье) вооружённых сил и других войск материальными средствами, обеспечение сохранности и законного использования военного имущества.
 Статус военнослужащих. Пенсионное обеспечение военнослужащих запаса, в отставке и ветеранов ВС.
 Правовое регулирование трудовых отношений гражданского персонала вооружённых сил и других войск России.
 Законность и способы её обеспечения в вооружённых силах и других войсках. Основы предупреждения и искоренения правонарушений.
 Законность и способы её обеспечения в вооружённых силах и других войск России.
 Правовое воспитание военнослужащих. Организация и методика правовой пропаганды.
 Дисциплинарная, административная и материальная ответственность военнослужащих.
 Основы предупреждения и искоренения правонарушений в вооружённых силах и других войсках России.
 Уголовно-правовые средства борьбы с преступлениями в вооружённых силах и других войсках России.
 Основы производства по уголовным делам в органах военной юстиции России. 
 Права и обязанности командиров и начальников в связи с производством по уголовным делам.
 Основные положения международного права (военные аспекты).
 Сущность современного международного права, его субъекты, источники и основные принципы. Население и территория в международном праве.
 Правовое положение Российских войск и военнослужащих, временно находящихся за границей.
 Международно-правовая регламентация способов ведения войны. Ответственность за нарушение законов и обычаев войны.
 Основы законодательства строительства военного государств входящих в содружества независимых государств (СНГ).
 Законодательство строительства военного зарубежных государств.

См. также 
 Военная доктрина
 Международное гуманитарное право

Примечания

Литература 
 П. И. Романов, Основы советского военного законодательства, Москва, 1966 год.

Ссылки 

 «Военное право» в БСЭ.
 Электронное научное издание «Военное право». (ЭНИ «Военное право»)
 Специфика юридической ответственности военнослужащих в военное время.